Liebherr bezeichnet:

 Liebherr, Maschinen- und Gerätebau-Unternehmen 
 Liebherr-Hausgeräte, Hersteller von Kühl- und Gefriergeräten

sowie verschiedene Baugeräte des Unternehmens:
 Liebherr T282, Großmuldenkipper
 Liebherr LTM 11200, Autokran
 Liebherr LG 1750, Autokran
 A 904 C Litronic, Mobilbagger
 Liebherr LR 11350, Raupenkran
 Liebherr LTM 1500-8.1, Fahrzeugkran

Liebherr ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Liebherr (* 1979), Schweizer Springreiterin
 Hans Liebherr (1915–1993), deutscher Baumeister, Erfinder und Firmengründer
 Hubert Liebherr (* 1950), deutscher Unternehmer
 Isolde Liebherr (* 1949 in Memmingen), deutsche Unternehmerin
 James K. Liebherr, US-amerikanischer Entomologe
 Joseph Liebherr (1767–1840), Professor der Mechanik
 Markus Liebherr (1948–2010), Schweizer Unternehmer, Gründer und Eigentümer der MALI-Firmengruppe
 Wilhelm Liebherr (1884–1954), deutscher Lehrer und Landrat
 Willi Liebherr (* 1947), deutsch-schweizerischer Unternehmer.

en:Liebherr